Plaid bezeichnet
 Plaid, relativ dünne und häufig gemusterte Wolldecke
 eine vor allem im Hotelgewerbe eingesetzte Überdecke am Fußende eines Bettes, siehe Bettschal
 Plaid (Band), britische Band
 Plaid (Programmiersprache), objektorientierte Programmiersprache
 PLAID, umstrittenes Authentifizierungsprotokoll

Siehe auch:
 Plaidt, Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz
 Plaid Cymru, walisische Mitte-links-Partei